Conqueror — шестой студийный альбом японской рок-группы Band-Maid. Вышел 4 декабря 2019 года в цифровом формате и через неделю на дисках. Альбому предшествовали синглы «Glory» и «Bubble», изданные в январе 2019 года. Международная версия была выпущена на лейбле JPU Records и включает английский перевод песен и их транслитерацию на латинице.

Во время записи альбома с Band-Maid связался продюсер Тони Висконти, который узнал о группе благодаря автору песен Тому Кенни. Висконти пригласил участниц Сайки Ацуми и Мику Кобато в нью-йоркскую студию, где он спродюсировал вокальную часть композиции «The Dragon Cries».

Песня «Blooming» использовалась в фильме «Кейт» от Netflix.

Отзывы критиков 
Рецензент сайта Outright Geekery дал альбому оценку 5 из 5, указав, что это «лучший альбом Band-Maid на сегодняшний день», и добавив, что «альбому свойственны многогранность, страсть и один сногсшибательный хит за другим». Обозреватель JRock News также похвалил альбом, отметив развитие Band-Maid в лирическом отношении, разнообразие в написании песен и двойственность между жёсткими и мягкими аспектами звучания группы.

Список композиций 
Автор слов для всех песен, кроме «The Dragon Cries» (Том Кенни), — Мику Кобато. Продюсер всех песен, кроме «The Dragon Cries» (Тони Висконти), — Band-Maid.

Участники записи 
 Сайки Ацуми — вокал
 Мику Кобато — ритм-гитара, вокал
 Канами Тоно — соло-гитара
 Миса — бас-гитара
 Аканэ Хиросэ — барабаны

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Conqueror на официальном сайте JPU Records

Альбомы на японском языке
Альбомы Band-Maid